

Ешберн — місто, штат Джорджія
 Ешберн — селище, штат Міссурі
 Ешберн — переписна місцевість, штат Вірджинія